Американцы:
 Американцы — собирательный термин для народов, проживающих в Северной и Южной Америке.
 Американцы (американцы США) — народ, составляющий основное население США.
 Американцы (опера) ― комическая опера в двух действиях Евстигнея Фомина на либретто И. А. Крылова. 
 Американцы (фильм) — кинофильм Джеймса Фоули по пьесе Дэвида Мамета. 
 Американцы (телесериал) — американский драматический телесериал:
 Американцы (1-й сезон)

См. также 
 Коренные американцы

Примечания